Diese Liste enthält Wasserkraftwerke und Stauwehre an der Isar und ihren Seitenkanälen sowie der unteren Loisach.

|}

Weblinks 
Kanu Info Isar und Nebenflüsse auf www.kanu-info-isar.de
Kanu Info Isar und Nebenflüsse - Wasserführung auf www.kanu-info-isar.de

Isar
!Liste Isar
!Liste